

Toponyme 

 Oakes (Dakota du Nord)

Patronyme 

 Alan Oakes (1942-), est un ancien footballeur et entraîneur anglais.
 Andy Oakes (1952-), est un écrivain britannique.
 David Oakes (1983-), est un acteur anglais.
 Gary Oakes (1958-), est un ancien athlète britannique.
 Heather Hunte, épouse Oakes (1959-), est une athlète britannique.
 
 Hildebrand Oakes (1754-1822), est un général britannique.
 James Oakes (1826-1910), est un général de brigade américain.
 Judy Oakes (1958-), est une athlète britannique.
 Michael Oakes (1973-), est un footballeur anglais.
 Oliver Oakes (1988-), est un pilote automobile anglais.
 Richard Oakes (1942-1972), est un activiste américain.
 Warren Oakes (1981-), est un batteur et restaurateur américain.
 William Oakes (1799-1848), est un botaniste américain.

Prénom 
 
Patronyme anglais